Bundesliga 2007/2008 – 42. rozgrywki o tytuł mistrza Niemiec piłkarzy ręcznych. W tym sezonie zmieniono oficjalną nazwę ligi na – Toyota Handball Bundesliga, której głównym i tytularnym sponsorem była Toyota. W sezonie 2007/2008 uczestniczyć będzie 18 drużyn. Rozgrywki rozpoczęły się 25 sierpnia 2007, a zakończyły się 17 maja 2008 roku. Mistrzostwo Niemiec zdobyła drużyna THW Kiel. Sezon zakończył mecz reprezentacji Niemiec z drużyną gwiazd TOYOTA-HBL, który odbył się 19 maja 2008 roku. TOYOTA-HBL pokonała Niemcy, wynikiem 43:42.

Uczestnicy 
 THW Kiel
 HSV Hamburg
 TBV Lemgo
 TUSEM Essen
 VfL Gummersbach
 SG Flensburg-Handewitt
 SC Magdeburg
 HSG Nordhorn
 Rhein-Neckar Löwen
 Frisch Auf! Göppingen
 MT Melsungen
 HSG Wetzlar
 TV Grosswallstadt
 Wilhelmshavener HV
 HBW Balingen-Weilstetten
 Füchse Berlin
 TSV GWD Minden
 TuS Nettelstedt-Lübbecke

1 Kolejka 
25 sierpnia 2007

28 sierpnia 2007

29 sierpnia 2007

11 grudnia 2007

2 Kolejka 
31 sierpnia 2007

1 września 2007

2 września 2007

5 września 2007

3 Kolejka 
5 września 2007

7 września 2007

8 września 2007

9 września 2007

4 Kolejka 
11 września 2007

12 września 2007

5 Kolejka 
29 sierpnia 2007

5 września 2007

14 września 2007

15 września 2007

16 września 2007

6 Kolejka 
21 września 2007

22 września 2007

23 września 2007

7 Kolejka 
25 września 2007

26 września 2007

29 września 2007

30 września 2007

2 października 2007

8 Kolejka 
2 października 2007

3 października 2007

6 października 2007

7 października 2007

9 października 2007

8 marca 2008

9 Kolejka 
10 października 2007

12 października 2007

13 października 2007

14 października 2007

17 października 2007

10 Kolejka 
17 października 2007

18 października 2007

19 października 2007

20 października 2007

21 października 2007

11 Kolejka 
5 września 2007

3 listopada 2007

4 listopada 2007

6 listopada 2007

'7 listopada 2007

12 Kolejka 
17 października 2007

6 listopada 2007

7 listopada 2007

9 listopada 2007

10 listopada 2007

11 listopada 2007

13 Kolejka 
13 listopada 2007

14 listopada 2007

17 listopada 2007

18 listopada 2007

14 Kolejka 
20 listopada 2007

21 listopada 2007

24 listopada 2007

25 listopada 2007

15 Kolejka 
30 listopada 2007

1 grudnia 2007

2 grudnia 2007

11 grudnia 2007

18 grudnia 2007

3 maja 2008

16 Kolejka 
12 grudnia 2007

15 grudnia 2007

17 Kolejka 
22 grudnia 2007

23 grudnia 2007

17 maja 2008

18 Kolejka 
26 grudnia 2007

19 Kolejka 
29 grudnia 2007

20 Kolejka 
1 lutego 2008

2 lutego 2008

20 lutego 2008

28 marca 2008

21 Kolejka 
5 lutego 2008

6 lutego 2008

9 lutego 2008

27 lutego 2008

25 marca 2008

22 Kolejka 
12 lutego 2008

13 lutego 2008

14 lutego 2008

16 lutego 2008

17 lutego 2008

28 marca 2008

23 Kolejka 
20 lutego 2008

23 lutego 2008

24 lutego 2008

24 Kolejka 
20 lutego 2008

27 lutego 2008

1 marca 2008

2 marca 2008

25 Kolejka 
6 października 2007

4 marca 2008

5 marca 2007

7 marca 2008

8 marca 2008

9 marca 2008

26 Kolejka 
11 marca 2008

12 marca 2008

15 marca 2008

16 marca 2008

27 Kolejka 
2 kwietnia 2008

5 kwietnia 2008

23 kwietnia 2008

28 Kolejka 
8 kwietnia 2008

9 kwietnia 2008

12 kwietnia 2008

13 kwietnia 2008

29 Kolejka 
16 kwietnia 2008

30 Kolejka 
19 kwietnia 2008

20 kwietnia 2008

31 Kolejka 
23 kwietnia 2008

25 kwietnia 2008

26 kwietnia 2008

27 kwietnia 2008

32 Kolejka 
1 grudnia 2007

25 marca 2008

30 kwietnia 2008

3 maja 2008

33 Kolejka 
10 maja 2008

11 maja 2008

14 maja 2008

34 Kolejka 
22 grudnia 2008

17 maja 2008

Tabela Końcowa

Inne 
W sezonie 2007/2008 w Bundeslidze grało 14 polskich piłkarzy ręcznych:
 Grzegorz Tkaczyk – Rhein-Neckar Löwen
 Karol Bielecki – Rhein-Neckar Löwen
 Mariusz Jurasik – Rhein-Neckar Löwen
 Sławomir Szmal – Rhein-Neckar Löwen
 Bartosz Jurecki – SC Magdeburg
 Michał Jurecki – TuS Nettelstedt-Lübbecke
 Artur Siódmiak – TuS Nettelstedt-Lübbecke
 Michał Kubisztal – Füchse Berlin
 Bartłomiej Jaszka – Füchse Berlin
 Krzysztof Lijewski – HSV Hamburg
 Marcin Lijewski – SG Flensburg-Handewitt
 Piotr Przybecki – HSG Nordhorn
 Jacek Będzikowski – Wilhelmshavener HV
 Adam Weiner – Wilhelmshavener HV

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ligi 

2007 w piłce ręcznej
2008 w piłce ręcznej
Pierwszy poziom rozgrywek piłki ręcznej w Niemczech